Жданова, Наталья:
 Жданова, Наталья Анатольевна (род. 1978) — украинская футболистка.
 Жданова, Наталья Николаевна (род. 1964) — председатель Законодательного собрания Забайкальского края, губернатор Забайкальского края (с 2016 по 2018 год).